Pjotr Tschaadajew ist der Name folgender Personen:

 Pjotr Jakowlewitsch Tschaadajew (1794–1856), russischer Philosoph und Publizist
 Pjotr Walentinowitsch Tschaadajew (* 1987), russischer Skispringer